Маке́евка (, в 1923—1931 — Дми́триевск, Дмитриевск-Сталинск) — город в Донецкой области Украины. С 2014 года контролируется самопровозглашённой Донецкой Народной Республикой, согласно законодательству Украины является временно оккупированной Россией территорией. Граничит с Донецком.

Административное деление 
Город территориально практически слился с Донецком, фактически является его городом-спутником. Входит в Донецкую агломерацию. Как и большинство шахтёрских донбасских городов, представляет собой конгломерат отдельных посёлков, местами слившихся друг с другом.

Имеется пять административных районов:
 Горняцкий
 Кировский
 Советский
 Центрально-Городской
 Червоногвардейский

О подчинённых населённых пунктах см. статью Макеевский городской совет.

С 2014 года местное самоуправление в городе осуществляет Администрация города Макеевки.

Физико-географическая характеристика 
В северо-западных предместьях Макеевки находится исток реки Кальмиуса (город Ясиноватая, в городской черте) и Верхнекальмиусское водохранилище (Макеевка расположена к востоку от водоёма, город Ясиноватая — к северу, посёлок Минеральное — западу).

Русло Кальмиуса служит границей Макеевки с городом Донецком на её западном участке до Нижнекальмиусского водохранилища.

По северной окраине Макеевки проходит участок (пос. Криничная на востоке — город Ясиноватая на западе) канала Северский Донец — Донбасс, пополняющий Верхнекальмиусское водохранилище в верховьях Кальмиуса водой из Северского Донца.

Соседние населённые пункты по сторонам света 
 С: Землянки (примыкает), Ясиновка, Василевка, Рясное, Криничная (примыкает), Путепровод, Петровское, Шевченко

 СЗ: Каштановое, город Ясиноватая

 З: Спартак, Яковлевка, Минеральное

 3, ЮЗ, Ю: город Донецк (примыкает)

 ЮВ: Холмистое, Межевое, Маяк (примыкает), Высокое, Грузско-Зорянское, Грузско-Ломовка

 В: Нижняя Крынка, Коммунар, Орехово (примыкает), Большое Орехово, Лесное, Липовое, Красный Октябрь, город Харцызск, Горное, Колосниково (примыкает), Свердлово, Угольщик, Пролетарское, Молочарка, Гусельское, Шевченко

 СВ: Монахово, Новый Свет, Алмазное, Красная Заря, Ханженково-Северный, Новомарьевка, Новосёловка, Верхняя Крынка, Новомосковское

Климат 

Умеренно-континентальный, засушливый, с относительно непродолжительной холодной зимой и умеренно жарким летом. Среднегодовая норма осадков — около 400 мм. Среднегодовое количество часов солнечного сияния достигает 2500, на июль приходится около 380 часов, на декабрь — 80 часов.
 Зима относительно холодная, ветряная, с частыми оттепелями и туманами. Снег редко после выпадения лежит дольше 14 дней. Суммарное число дней со снежным покровом за зиму обычно не превышает 40. Температура нестабильна и наиболее часто колеблется в интервале от −5 до +5 °C.
 Весна ранняя, в отдельные годы наступает уже в феврале. В марте ещё прохладно, температура может как подняться до +15 °C и выше, так и опуститься до слабых морозов. В начале апреля заморозки ещё могут произойти ночью, но всего несколько раз. Часто температура днём уже превышает +20 °C. С 2-3-й недели месяца начинается цветение плодовых деревьев.
 Лето наступает уже в конце апреля — начале мая и длится до конца сентября — начала октября, то есть 5 месяцев. Пик летнего температурного максимума смещён на первую половину августа. В среднем на лето приходится 35 дней с температурой 30 °C и выше. В отдельные годы температура может достичь 40 °C и выше . Жара переносится достаточно легко с учётом влажности воздуха около 30 %.
 Осень наступает в конце сентября — начале октября. Днём температура в октябре колеблется от + 10 до +18 °C, возможны потепления до +20 °C и выше. По ночам возможны заморозки. В ноябре возможны как лёгкие морозы, так и потепления до +15 °C и выше.
Донецкая агломерация порождает эффект теплового острова, когда вследствие нагрева обширных городских пространств температура в городе примерно на 2 °C выше, чем в среднем по местности. Наиболее заметно он проявляется ночью в тёплое время года.

История 
История города начинается с казацких поселений, расположенных на стыке Екатеринославской губернии и Области Войска Донского, когда стародавнее запорожское поселение Землянки было преобразовано в воинскую слободу.

Так в 1787 году была основана слобода Макеевка, которая впоследствии стала центром одноимённой волости. К началу 1890-х годов на территории Макеевской волости формируется посёлок Дмитриевский, который со временем стал основой города Макеевка.

В июле 1917 года поселок Дмитриевский (сейчас — Макеевка) получил статус города. В середине XIX века здесь были открыты залежи коксующегося угля и первая шахта. В 1931 году город Дмитриевск переименован в город Макеевка.

Вооружённый конфликт в Донбассе 
С апреля 2014 года в ходе вооружённого конфликта на востоке Украины Макеевка контролируется самопровозглашённой Донецкой Народной Республикой.

В ночь с 31 декабря 2022 года на 1 января 2023 года Вооружённые силы Украины нанесли удар по лагерю российских солдат в Макеевке, в результате которого погибли десятки человек.

Население 
Численность населения города на 1 января 2021 года составило 340 337 человек

По населению Макеевка занимает 3-е место в области (после Мариуполя и Донецка), и 13-е место на Украине.

Бурный рост численности населения в начале 1930-х годов связан с расширением официальных границ города и включением в состав Макеевки соседних рабочих шахтёрских посёлков, таких например, как Ханженково. За период с переписи 1979 года по 2021 год население города сократилось на 95,7 тыс. чел (на 22 %), как и в других больших городах, происходит его старение.

Жители города представлены более чем 100 национальностями, большинство из них — русские (около 46 %) и украинцы (более 50 %), белорусы, татары (1 %)

Рождаемость — 6,7 на 1000 человек, смертность — 18,3, естественная убыль — −11,6, сальдо миграции положительное (+0,2 на 1000 человек).

Перепись 1926 года 

Согласно переписи 1926 года, в Макеевке (тогда — Дмитриевск) проживало 51 471 человек, в том числе 51 207 граждан СССР.

Среди жителей Макеевки мужчин было 28 888 чел. (56,12 %), женщин — 22 583 чел. (43,88 %).

 Национальный состав жителей Макеевки в 1926 году.

Национальный и языковый состав 
 Национальный состав жителей Макеевки в 2002 году.

 Родной язык жителей Макеевки по данным переписи 2002 года.

Экономика 

Преимущественно тяжёлая промышленность, в том числе:
 добыча каменного угля — добыча угля в 2003 году — 3651 тыс. тонн:
 ГП «Макеевуголь», обогатительные фабрики.
 ПАО «Шахтоуправление Донбасс»

 чёрная металлургия — выплавка чугуна — 781 тыс. тонн, стали — 926 тыс. тонн. На 1.01.2010 полностью отсутствует выплавка чугуна и производство стали — в связи с закрытием и демонтажем основных производственных мощностей ЗАО «ММЗ».
 Макеевский металлургический завод
 Коксохимическая промышленность — производство кокса — 2571 тыс. тонн:
 Ясиновский коксохимический завод,
 Макеевский коксохимический завод,
 Машиностроение:
 завод «Карбоспецполимеркрепь» — анкерные крепления повышенной прочности для горных выработок,
 производство горношахтного оборудования,
 Макеевский завод металлоконструкций,
 Макеевский стрелочный завод,
 Червоногвардейский ремонтно-механический завод (входит в состав ГП «Макеевуголь»)
 Криничанский ремзавод,
 Лёгкая промышленность:
 Хлопкопрядильная фабрика «Мактекс» — закрыта, оборудование полностью демонтировано
 Макеевская обувная фабрика «АСПЕКТ»,
 Промышленность строительных материалов:
 Ханжонковский завод древесных плит «ХЗДП»,
 Макеевский завод железобетонных изделий (ЖБИК),
 Завод «Укрстройкерамика»,
 Пищевые предприятия:
 Макеевский мясокомбинат ООО ФИРМА «КОЛБИКО»,
 Макеевский винодельческий завод — закрыт,
 Макеевский кондитерский завод,
 Макеевский молокозавод и другие — закрыт.
 Услуги для бизнеса
 Отделение в городе Макеевка Донецкой торгово-промышленной палаты

Экономический кризис 1990-х годов практически уничтожил многие предприятия или сильно подорвал их работу. Согласно программе реструктуризации угольной промышленности, была закрыта большая часть шахт. Трудное время переживает угольная промышленность Макеевки: ликвидированы угледобывающие предприятия, объявленные неперспективными. Сейчас в городе работают 9 шахт. На всех предприятиях остались запасы угля. Жителям посёлков при шахтах работать больше негде, люди уезжают. Программа создания дополнительных рабочих мест по проектам ликвидации шахт не осуществляется в связи с недостаточным финансированием. По этой же причине непросто решить и вопрос обеспечения жильём бывших работников закрываемых шахт, состоящих на квартирном учёте. Завершение работ по строительству, достройке жилых домов, предусмотренных проектами ликвидации, затягивается. Особенность закрытия макеевских шахт состоит в том, что все они сбиты (соединены) старыми горными работами и имеют гидравлическую связь между собой, поэтому нельзя ликвидировать ни одной шахты, не построив на близлежащих дополнительного комплекса водоотлива. Это приводит к увеличению затрат на содержание шахт в период ожидания физической ликвидации.

Общий объём реализованной промышленной продукции в отпускных ценах предприятий за 2010 год составил 16,0 млрд грн. (около 8,5 % от общеобластного объёма реализованной продукции).

Улицы Макеевки 

Адресная система города является самой сложной не только на Украине, но и во всей Центральной Европе. По некоторым оценкам в городе имеется 157 улиц с одинаковым названием, 65 улиц повторяющихся трижды, 12 — четырежды, а также 8 улиц — 5 раз, и даже улицы с шестикратным — ул. Октябрьская, и восьмикратным повторением — ул. Степная, причём 5 раз эта улица встречается в различных частях одного Советского района. Созданный в 2008 году подробный атлас Макеевки (авт.: Вячеслав Чуприн) в указателе улиц уточняет район и даже микрорайон каждой дублирующейся улицы. Данный атлас является первой серьёзной попыткой упорядочить адресную систему Макеевки. Он взят на вооружение всеми государственными структурами города от городской архитектуры до правоохранительных органов и МЧС.

Путаницу в адресной системе привносит повсеместный повтор не только улиц, но и номеров домов на одной улице. К примеру, дом № 2 на улице Успенского встречается 3 раза в различных её частях, ул. Депутатская от центра возрастает до 158 номера, затем снова начинается с первых номеров, а через несколько кварталов нечётная сторона прервавшись на номере 173, продолжается с 157-го).

Путаницу привносит также дробная нумерация домов. То есть поименованы не только все улицы, но и все переулочки. Дома на перекрёстках имеют два номера, относящиеся к обоим геонимам. Адрес записывается через дробь. Если на пересечении главной и второстепенной улицы в числитель попадает номер по главной улице, то на пересечении равнозначных улиц чёткая зависимость не прослеживается. Некоторые перпендикулярные переулки носят название дочерней улицы с приставкой «переулок 1», «переулок 2» или «проезд 1», «проезд 2». Часто такой нумерованный переулок в разных его частях приписывается к разным «дочерним» улицам. Как пример — улица Ольховская с 17-ю нумерованными переулками. Параллельно Ольховской проходят три крупные улицы — Парковая, Луначарского и Ярошенко. Соответственно, Переулок 13 ближе к ул. Парковой именуется как «ул. Парковая, переулок 13», ближе к ул. Луначарского — «ул. Луначарского, переулок 13» и т. п.)

Встречаются довольно специфические геонимы:
 Проезд — то же, что и вышеупомянутый нумерованный проулок, записывающийся вместе с названием дочерней улицы: «ул. Трубицына, проезд 3».
 Посёлок — то же, что микрорайон, только с одноэтажной застройкой. Например: «пос. Трубный, дом 10».
 Квартал — то же, что микрорайон. Например «Квартал 761, дом 1».
 Участок — то же, что микрорайон, квартал. Например: «4-й Участок, дом 10».
 Колония — то же, что посёлок. Например: «Колония Мария, дом 10».
 Ведомственные кварталы: «3-й ВГСО, дом 10», «МакНИИ, дом 10» — это квартал 3-го военизированного горноспасательного отряда и городок Макеевского научно-исследовательского института по безопасности работ в горной промышленности.

Специфическое отношение к новым микрорайонам обусловило отдельную нумерацию 9-этажной застройки и «старой» 4-х и 5-этажной застройки. Так, посреди микрорайона Центрального, среди девятиэтажек, встречается несколько старых малоэтажных домов, относящихся к старым забытым улицам и фактически являющими собой уникальный адрес: ул. Рябцева-1, ул. Блюхера-6, ул. Бабарина-42, ул. Кармелюка-10, ул. Петровского-3 и ул. Петровского-5. В перечне улиц упомянутого атласа Макеевки ссылки на эти улицы указаны с номером дома: «Блюхера-6 (адрес)».

В начале 1990-х в Макеевке массово переименовывали улицы, особенно это коснулось посёлка Ханжонкова. В большинстве случаев эти переименования носили лишь эпизодический характер, и спустя несколько месяцев улицам возвращали прежние названия, что подтверждается записями в паспортах и других документах жителей. В разных онлайн-картах (Гугл-карты, Яндекс-карты) многие улицы носят ошибочные названия. Так, улица Куйбышева на Гугл-картах именуется улицей Самарина, а параллельная ей и в три раза более длинная улица Фрунзе — переулком Маметова.

В городе множество беспорядочно застроенных посёлочков, именуемых в народе «Нахаловка». Здесь нумерация домов абсолютно хаотичная с «выскакивающими» 300-ми, а то и 500-ми номерами среди 14-х и 30-х.

Транспорт 

Железнодорожные станции на линии «Ясиноватая — Криничная» Макеевка-Пассажирская, на линии «Горловка — Иловайск» Ханженково, Путепровод и на тупиковой ветке «Моспино — Макеевка-Грузовая».

Трамвай 
Макеевский трамвай первый трамвай в Донбассе — с 23 ноября 1924 на Щегловке, а с 22 августа 1927 — в центре города. Введено было 6 маршрутов. В начале 2006 года оставалось 2 маршрута и одно из двух депо
 1 ЯКХЗ — ПТУ 66
 6 АС «Плехановская» — ул. Малиновского
В настоящее время в городе отсутствует трамвайная система.

Троллейбус 
Макеевский троллейбус введён с 7 ноября 1969 года, в начале 1990-х эксплуатировалось 9 маршрутов и 2 депо
 1 Детский мир — Молокозавод (маршрут отсутствует)
 2 Детский мир — Ж/Д вокзал
 3 Детский мир — пос. Бажанова
 4 Детский мир — Даки
 5 Детский мир — ул. Горностаевская
 6 Детский мир — пос. Холодная Балка (маршрут отсутствует)
 7 Детский мир — пос. Объединённый (маршрут отсутствует)
 8 Трубзавод — Блюминг (приблизительно с 1979 до 1981 г)
 9 пос. Объединённый — пос. Ханжёнково (маршрут отсутствует)
 10 Детский мир — микрорайон Калининский (маршрут отсутствует)
В начале 2000-х их количество сократилось до трёх (№ 2, 4 и 5), и было ликвидировано одно депо, в 2008 году был восстановлен маршрут № 3. На начало 2013 года в Макеевке работают 25 троллейбусов (23 прошли капитальный ремонт (некоторые дважды) и 2 были закуплены в 2010 году).

Автобус

Финансы 
Экспорт товаров в 2003 году — 219,3 млн долларов США. Прямые иностранные инвестиции на 2003 год — 7,4 млн долларов США. Объём произведённых услуг в 2003 году — 132,4 млн гривен. Коэффициент безработицы — 2,4 %. Среднемесячная зарплата в 2003 году — 478 гривен. Среднемесячная зарплата в 2012 году — 3285 гривен.

Социальная сфера 
34 больницы и поликлиники (1834 врача, 6800 коек), 4 санатория, МакНИИ (Научно-исследовательский институт по безопасности работ в горной промышленности). Свято-Георгиевский собор. В центре города — памятник рудознатцу петровской эпохи, первооткрывателю богатств Донбасса Григорию Капустину, мемориал подвигу шахтёров Макеевки.

Экология 
По данным Центральной геофизической обсерватории Министерства по чрезвычайным ситуациям Украины город является самым загрязнённым как в Донбассе, так и в стране в целом. Уровень бензпирена в атмосфере превышает предельные значения в 4,5 раза, и его концентрация увеличивается с каждым годом.
На период 2012 года самым загрязненным не считается.

Модель биологических очистных сооружений, применённая в Макеевке, приобрела известность в РФ в начале 90-х.

Здравоохранение 

 Больницы Макеевки

Культура 

Донецкий областной русский театр юного зрителя (открыт в 1971 году). Краеведческий музей. Редакции 2 общегородских газет. 2 парка (Северный и Пионерский), 38 скверов, 29 домов культуры и клубов.
 C 1933 года в Макеевке действовало литературное объединение им. Николая Анциферова, основанное при городской газете «Макеевский рабочий». Первым руководителем стал поэт, почётный гражданин Макеевки Михаил Фролов. В 70-х годах он передал руководство литобъединением молодому журналисту (позднее — известный в Донбассе поэт, прозаик, главный редактор городской газеты «Макеевский рабочий», почетный гражданин Макеевки) Николаю Хапланову, который руководил литобъединением последующие почти тридцать лет. В 2000 году Хапланов углубился в краеведческо-исследовательскую работу по истории Макеевки, в этот период руководство он возложил на свою ученицу, поэтессу Аллу Беженову. Через непродолжительное время работа Лито им. Н. Анциферова приостановилась. В 2011 году по инициативе дочери Николая Хапланова — Елизаветы Хаплановой — был начат процесс возрождения литературного движения в городе. Поскольку старейшие члены лито им. Н. Анциферова воспрепятствовали продолжению работы литобъединения прошлых лет, вновь созданному коллективу пришлось взять новое имя — литературное объединение им. Николая Хапланова. Официальным годом основания принято считать 2013 год. На пост руководителя были выдвинуты несколько кандидатов: Вячеслав Пасенюк, Василий Толстоус, Елизавета Хапланова. В июне 2013 года в ходе официальных выборов руководителем объединения единогласно избрана Елизавета Хапланова. Литературное объединение продолжает действовать по настоящее время. Также существовало творческое объединение «Макеевская Русь», которое до событий 2014 года возглавляли братья Сосновы. В настоящее время не действует.

Образование 

83 из 122 школы (39 000 учеников), 83 детсадов (7 400 детей), в 11 техникумах и училищах города — 5 400 учащихся и студентов, 6 музыкальных школ, 44 библиотеки.
 Школы Макеевки
 Высшие учебные заведения:
 Донбасская национальная академия строительства и архитектуры (бывший Макеевский инженерно-строительный институт);
 Макеевский экономико-гуманитарный институт.
 Колледжи:
 ГПОУ «Макеевский политехнический колледж»;
 ГПОУ «Макеевский промышленно-экономический колледж»;
 ГПОУ «Макеевский педагогический колледж»;
 ГПОУ «Макеевский медицинский колледж».

Топографические карты

См. также 
 Макеевский городской совет
 История Макеевки
 Почётный гражданин Макеевки

Примечания

Литература 
 Макеевка: Фотобуклет. — Донецк: Донбасс, 1968.
 Макеевка: Справочник. — Донецк: Донбасс, 1981.

Ссылки 

 Офіційний сайт Макіївської міської ради, виконавчого комітету, міського голови
 Макеевка на информационном портале Донецкой области
 История горноспасательного дела в Донбассе
 История Макеевки
 Валерий Стёпкин. Макеевка как Новая Америка

 
Населённые пункты Макеевского городского совета Донецкой области
Переименованные населённые пункты Украины
Города Донецкой области
Населённые пункты ДНР
Города, которые ранее назывались в честь людей